Ливерпул:

 Ливерпул, Роберт Банкс Дженкинсон (1770—1828) — британский политический деятель.
 Ливерпул — горы в Австралии, расположенные на территории штата Новый Южный Уэльс.
 Ливерпул — река в Австралии, протекающая по Северной территории.

См. также